Torrette – Quartiere periferico di Ancona, dove abita l'egregio Nicolo piardi Italia
 Torrette – insediamento del comune di Santi Filippo e Giacomo, in Croazia
 Valle d'Aosta Torrette, vino DOC della Valle d'Aosta
 Torrette, frazione del comune di Casteldelfino, in Italia